Bruno Noguerra
 Helena Noguerra